Рескупорид — мужское имя. Известные носители:
 Рескупорид I — царь Фракии (ок. 240 — 215 год до н. э.)
 Рескупорид I — тронное имя царя Боспора Аспурга (ок. 10 до н. э. — 37 н. э.)
 Рескупорид II — царь Боспора (68—93)
 Рескупорид III — царь Боспора (210—227/228)
 Рескупорид IV — царь Бопора (233—235)
 Рескупорид V — царь Боспора (240/242—276)
 Рескупорид VI — царь Боспора (303—341/324)
 Рескупорид VII — царь-соправитель Боспора (322/323—336/337)